Niemcy:
 Darmstadt-Eberstadt – dzielnica Darmstadt
 Darmstadt-Eberstadt – stacja kolejowa w Darmstadt